Холлистер () — город в штате Калифорния (США). Административный центр округа Сан-Бенито. В 2010 году в городе проживали  человек.

Географическое положение 
По данным Бюро переписи населения США Холлистер имеет площадь 18,9 квадратных километров. Расположен в центральной Калифорнии на шоссе 156 около искусственного водоёма Сан-Луис.

История 
Город был основан фермерами в 1868 году и назван в честь полковника Холлистера. Он был инкорпорирован в 1872 году. В свою очередь уже в честь города был назван бренд одежды Hollister. По мотивам событий, произошедших в городе во время ежегодного моторалли Американской мотоциклетной ассоциации в 1947 году, был снят фильм Дикарь.

Население 

По данным переписи 2010 года население Холлистера составляло  человек (из них 49,7 % мужчин и 50,3 % женщин), в городе было 9860 домашних хозяйств и 8131 семей. Расовый состав: белые — 59,4 %, коренные американцы — 1,8 % афроамериканцы — 1,0 %, азиаты — 2,7 % и представители двух и более рас — 5,1 %. 65,7 % населения города — латиноамериканцы (61,0 % мексиканцев).

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 31,7 % — жители младше 18 лет, 4,7 % — между 18 и 21 годами, 56,2 % — от 21 до 65 лет и 7,4 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 30,8 года. На каждые 100 женщин в Холлистере приходилось 98,7 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 96,8 мужчин сопоставимого возраста.

Из 9860 домашних хозяйств 82,5 % представляли собой семьи: 59,8 % совместно проживающих супружеских пар (33,7 % с детьми младше 18 лет); 15,3 % — женщины, проживающие без мужей и 7,3 % — мужчины, проживающие без жён. 17,5 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 3,53 человека, а средний размер семьи — 3,82 человека. В одиночестве проживали 13,4 % населения, 5,1 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2017 году из  человек старше 16 лет имели работу . При этом мужчины имели медианный доход в  долларов США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. В 2016 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $ в год. 9,1 % от всего числа семей в Холлистере и 11,1 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания

Ссылки 
 

Города Калифорнии
Окружные центры Калифорнии
Населённые пункты округа Сан-Бенито